Az Allsvenskan 1984-es szezonja volt a bajnokság hatvanadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Göteborg lett. Ez volt a klub hatodik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved